

W Polsce 
 Markowa – wieś w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Markowa
 Markowa – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Markowa – część wsi Wola Kosnowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Markowa – część wsi Cieszacin Mały w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pawłosiów
 Markowa – gromada z siedzibą w Markowej

Miejscowości na Ukrainie 
 Markowa (obwód iwanofrankiwski)
 Markowa (obwód tarnopolski)